Этезад ас-Салтане () — персидский почетный титул, ставший частью личного имени и означающий «Помощник государства». Его носили следующие исторические личности:

 Аликола Мирза Каджар (1819 – 1880 гг.) — персидский государственный деятель, писатель и просветитель, министр науки в правление Насер ад-Дин Шаха.
 Хоссейн Али Мирза Этезад-ас-Сальтане (1891 — 1953 гг.) — иранский государственный деятель первой половины XX века.